Galánthai báró Esterházy Dániel (1585–1654) magyar főnemes, nádorjelölt, az Esterházy család cseszneki ágának alapítója.
Galánthai báró Esterházy Dániel (1652–1709) kapitány
Galántai gróf (egyes forrásokban „III.”) Esterházy Dániel (1665–1714) kuruc generális, altábornagy
Galántai gróf (egyes forrásokban „IV.”) Esterházy Dániel (1723–1759) királyi tanácsos („valóságos belső titkos tanácsos”), császári és királyi kamarás
Galántai gróf Esterházy Dániel (teljes nevén: Dániel Péter Kasimir János Nepomuk József Antal Eustachius) (1843–1922) jogi végzettségű (dr. jur.) főrend, pápai titkos kamarás

--